Hiwi oder HiWi steht als Abkürzung für:

 Hilfswilliger, Kriegsgefangene, die im Zweiten Weltkrieg mehr oder wenig freiwillig auf deutscher Seite arbeiteten
 Hilfswissenschaftler (umgangssprachlich), siehe Wissenschaftliche Hilfskraft #Begriff

Híwi steht für:
 ein indigenes Volk in Südamerika, siehe Wayapopihíwi

Abkürzung